Жусины  — топоним:

Беларусь 
 Жусины — деревня, Погородненский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область
 Жусины — деревня, Кемелишковский сельсовет, Островецкий район, Гродненская область